Гуков — топоним и фамилия:

Топоним 
 Гуков — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области Украины.
 Гуков — посёлок в Климовском районе Брянской области России.

Фамилия 
 Гуков, Василий Сафонтьевич (1921—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 Гуков, Владимир Иванович (1928—1942) — юный пионер-герой, партизан Великой Отечественной войны. 
 Гуков, Евгений Григорьевич (1934—1994) — советский и российский художник-постановщик.

 Гукова, Маргарита Георгиевна (1884/1887—1965) — русская оперная певица и вокальный педагог.

См. также 
 Гуково